

Cinema e televisione 
 La Lanterne magique – cortometraggio del 1903 diretto da Georges Méliès
 La Lanterne magique – cortometraggio statunitense del 1907
 La Lanterne magique – serie televisiva canadese

Editoria 
 La Lanterne magique – opuscolo di Jacques-René Hébert del 1790
 La Lanterne magique – libro di Robert Florey del 1966
 La Lanterne magique – periodico francese